św. Ignacy Antiocheński (ok. 30 - ok. 107) – jeden z ojców Kościoła
 św. Ignacy I (797 - 877) – Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola
 św. Ignacy z Oña (XI w.) – benedyktyn
 św. Ignacy Loyola (1491-1556) – założyciel zakonu jezuitów
 św. Ignacy z Santhià (1686-1770) – włoski kapucyn
 św. Ignacy z Lakoni (1701-1781) – kapucyn z Sardynii
 św. Ignacy Delgado (1761-1838) – hiszpański dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Ignacy Kim Che-jun (1796-1839) – katechista, męczennik koreański

Zobacz też: Błogosławiony Ignacy